Pietro Parolin – włoski duchowny katolicki, arcybiskup tytularny i nuncjusz apostolski w Wenezueli 
 Aiace Parolin – włoski operator filmowy